Ukrajna
Olekszandrivka, a Cserkaszi terület városi jellegű települése
Olekszandrivka, Csornomorszk városhoz tartozó település 
Olekszandrivka, falu a Herszoni terület Szkadovszki járásában, Csulakivka községben
Olekszandrivka, Tarakanyiv faluhoz tartozó természetvédelmi terület
Olekszandrivka, település a Huszti járásban